Полумяное — название населенных пунктов на Украине:

 Полумяное — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Полумяное — село в Бобринецком районе Кировоградской области.